I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2002 (IX edizione) si sono tenuti a Nizza, Francia in data 22 settembre 2002.

Tra gli uomini ha vinto il francese Cyrille Neveu, mentre la gara femminile è andata alla tedesca Ines Estedt che si è laureata per la seconda volta campionessa del mondo.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2002
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2002
Triathlon ai Giochi del Commonwealth
Manchester 2002

Campionati mondiali di triathlon long distance
Competizioni sportive a Nizza
Triathlon nel 2002